Die Korea Open Super Series 2012 fanden in Seoul vom 3. bis 8. Januar 2012 statt. Es war die 21. Auflage der Korea Open und das erste Turnier der BWF Super Series 2012. Das Preisgeld betrug 1.000.000 US-Dollar.

Austragungsort 
Seoul National University Gymnasium

Herreneinzel

Setzliste

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finale

Dameneinzel

Setzliste

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finale

Herrendoppel

Setzliste

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finale

Damendoppel

Setzliste

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finale

Mixed

Setzliste

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finale

Referenzen 
 tournamentsoftware.com

2012
BWF Super Series 2012
Badmintonwettbewerb in Seoul